Сода може да се отнася за:
 съединения на натрия
 натриев карбонат, лека и тежка сода
 натриев хидроксид, сода каустик
 натриев бикарбонат, сода бикарбонат, сода за хляб
 газирана вода
 общото название на безалкохолните напитки в САЩ